Welzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Kertz-Welzel (* 1970), deutsche Musikpädagogin
 Barbara Welzel (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Christian Welzel (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler
 Dieter Welzel (1929–2019), deutscher Maler, Werk- und Kunstpädagoge 
 Georg Michael Welzel (1944–1974), in Spanien hingerichteter DDR-Bürger
 Hans Welzel (1904–1977), deutscher Strafrechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph
 Heinz Welzel (1911–2002), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Josef Welzel (1927–2014), deutscher Archäologe, Künstler, Designer und Pädagoge
 Manfred Welzel (1926–2018), deutscher Bildhauer
 Manuela Welzel-Breuer, deutsche Physikerin
 Markus Welzel (1729–1792), Abt der Zisterzienserklöster Heinrichau und Zirc
 Martin Welzel (Künstler) (* 1968), deutscher Maler, Bodypainter und Illustrator 
 Martin Welzel (* 1972), deutscher Organist

 Petra Welzel (* 1962), deutsche Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Tobias Welzel (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Werner Welzel (1923–2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Welzl